Příjmení Vacík nese více různých osobností:

 Emil Vacík (* 1956) – český ekonom a inženýr
 Miloslav Vacík (1925–???) – český a československý politik
 Miloš Vacík (1922–1999) – český básník, publicista a redaktor
 Mio Vacík (* 1969) – český malíř
 Věra Vacíková (* 1951) – česká a československá politička